Palais Esterházy ist der Name folgender Gebäude:

in Wien, Österreich:
 Palais Esterházy (Wallnerstraße), an der Wallnerstraße
 Palais Esterházy (Kärntner Straße), an der Kärntner Straße
 Palais Esterházy an der Amerlingstraße, siehe Palais Kaunitz

in Bratislava, Slowakei:
 Palais Esterházy, siehe Palais Kutscherfeld
 Palais Esterházy (Nationalgalerie), siehe Slowakische Nationalgalerie
 Palais Esterházy (Panská)

Siehe auch:
 Schloss Esterházy